CR ili Cr može biti:
 Cr, oznaka za kemijski element krom
 Cr (astronomski katalog), astronomski katalog
 China Railway, kineski nacionalni željeznički operater